Tico steht für:

 männlicher Einwohner Costa Ricas (umgangssprachlich), siehe Costa Rica #Bevölkerung
 Tico (Radsportteam) 
 Tico – Ein toller Freund, japanische Anime-Fernsehserie aus dem Jahr 1994
 Daewoo Tico, Pkw-Modell von Daewoo

Personen:
 Ernesto Carratala Jiménez, genannt Tico (* 1999), deutsch-kubanischer Fußballspieler
 Onyekachi Okonkwo, genannt Tico (* 1982), nigerianischer Fußballspieler
 Tico Torres (* 1953), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Tico-Tico (* 1973), mosambikischer Fußballspieler
 Tico, Künstlername von Paul Simon als Mitglied der Band Tico & The Triumphs

TICO steht als Abkürzung für:
 Toyota Industries Corporation

Siehe auch:
 Tiko

Abkürzung